45-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР:
 45-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1919 году, в 1932 году из управления и частей сд сформирован 45-й механизированный корпус.
 45-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — вновь сформирована в 1935 году с прежним наименованием.
 45-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1943 году.

См. также 
 45-я гвардейская стрелковая дивизия.